Haass est un patronyme notamment porté par :
 Friedrich Joseph Haass (1780-1853) médecin allemand ;
 Maria Catharina Haass (1844-1916) compositrice allemande ;
 Richard N. Haass (1951-) auteur et président du Council on Foreign Relations ;
 Terry Haass (1923-2016), artiste d’origine tchèque, naturalisée française.